Deignan est le patronyme de :
 Herbert Girton Deignan (1906-1968), ornithologue américain ayant travaillé sur l'avifaune thaïlandaise ;
 Philip Deignan (1983-), coureur cycliste irlandais.